Tonus (mot latin transparent) a plusieurs sens :
 le tonus musculaire ;
 le fait qu'une solution entraîne des mouvements d'eau à cause de différences de concentrations : voir isotonique, hypertonique et hypotonique ;
 nom donné aux soirées étudiantes dans les régions nantaise, angevine et en région parisienne pour les soirées organisées par les écoles.

Voir aussi 
Tonique